

Musica 
Dancing – album di Giovanni Fenati e la sua orchestra del 1957
Dancing – EP degli Harkonen del 2003
Dancing – singolo di Aaron Smith del 2005
Dancing – album di Elisa del 2008
Dancing – singolo di Elisa del 2002, contenuto nell'album Then Comes the Sun
Dancing – singolo di Kylie Minogue del 2018, contenuto nell'album Golden

Pittura 
Dancing – opera di Fernando Botero del 2005

Altro 
 Dancing – locale da ballo